Талмудически академии може да се отнася за:

 Талмудически академии в Палестина;
 Талмудически академии във Вавилония;
 Йешива училища.

Вижте също 
 Тора
 Проповед на планината
 Талмуда
 Въведение в историята на Израел
 Кой е написал Библията?
 Цел на закона

История на юдаизма
Устен закон
Талмуд